Чемпіонат Андорри 2004–2005 — 10-й сезон чемпіонату Андорри з футболу. Переможцем вперше стала Сан-Жулія.

Клуби-учасники

Перший етап

Підсумкова таблиця 

  

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Андорри на soccerway 
 Чемпіонат Андорри на rsssf 

2004—2005
Андорра
Андорра